Nils Karlsson kan syfta på flera olika personer:

Nils "Mora-Nisse" Karlsson, svensk längdskidåkare, niofaldig segrare i Vasaloppet.
Nils Karlsson Gyllenstierna, svensk militär och politiker.
Nils Karlsson Pyssling, en av Astrid Lindgrens litterära figurer.
Nils Karlsson, fotbollsspelare i Gais, dubbel SM-vinnare.

Nils Carlson och Nils Carlsson kan syfta på flera olika personer:
Nils Carlson (1933–2020), svensk arkitekt.
Henry "Garvis" Carlsson, (Nils Gustav Henry Carlsson) svensk fotbollsspelare född 1917.